Богоро́дицкая — женская форма русской фамилии Богородицкий, и топоним.

Известные носители 
 Богородицкая, Жанна Владимировна — заслуженная артистка России, прима-балерина и педагог-репетитор театра Кремлёвский балет.

Топоним 
 Богородицкая — деревня в Моршанском районе Тамбовской области, упразднена в 2017 г.
 Богородицкая — деревня в Петровском районе Тамбовской области.

См. также 
 Богородицкая волость
 Богородицкая крепость
 Богородицкое